Tánger puede referirse a:

Tánger, ciudad al norte de Marruecos;
Tánger, obra teatral española estrenada en 1945; o
Tánger, película española de 2004.